Groet (etiquette), een uiting, gebaar of teken bij aankomst of vertrek
saluut, de militaire groet
namasté, de groet in Aziatische landen
Pranamasana of groethouding, een yogahouding
Votum en groet, aanduiding van de zegenbede het begin van een kerkdienst
Groet (plaats), een dorp in de gemeente Bergen (Noord-Holland)

Een groet in de sport

Atleten brengen bij de Olympische Spelen een olympische groet.

Politiek
Er zijn manieren van groeten die een politieke gezindheid uitdrukken

 Romeinse groet, een groet uit de 17e of 18e eeuw
Fascistische groet, een 20e-eeuwse groet in Italië en Roemenië, gebaseerd op de Romeinse groet
 Hitlergroet.
 Groet van Zog, een in Albanië ingevoerde groet.
 Communisten groeten soms met een geheven vuist, zie Communisme
 Politiek bewuste Amerikaanse zwarten groetten met gebalde vuist. Zie Black Panther Party